Stor-Stenträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Stenträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734265-179850), sjö i Luleå kommun,  (7,78 ha)
Stor-Stenträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735223-178235), sjö i Luleå kommun,  (70,5 ha)

Se även
Stenträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn